Erik Lallerstedt kan syfta på:

* Erik Lallerstedt (arkitekt) (1864–1955), svensk arkitekt
 Erik Lallerstedt (kock) (född 1946), svensk kock